Na Příkopě nebo Na příkopě je název mnoha míst, například:
 Na příkopě – ulice v Praze

 Na Příkopě (Beroun) – ulice
 Na Příkopě (Frýdek-Místek) – ulice
 Na Příkopě (Kadaň) – ulice, okres Chomutov
 Na Příkopě (Králíky) – ulice, okres Ústí nad Orlicí
 Na Příkopě (Krupka) – ulice, okres Teplice
 Na Příkopě (Liberec) – ulice
 Na Příkopě (Mšené-lázně) – ulice, okres Litoměřice
 Na Příkopě (Nymburk) – ulice
 Na Příkopě (Ostrov) – ulice, okres Karlovy Vary
 Na Příkopě (Poděbrady) – ulice, okres Nymburk
 Na Příkopě (Pozlovice) – ulice, okres Zlín
 Na příkopě (Šluknov) – ulice, okres Děčín
 Na Příkopě (Uherské Hradiště) – ulice
 Na Příkopě (Valašské Meziříčí) – ulice, okres Vsetín
 Na Příkopě (Vsetín) – ulice

Související názvy 
 Ulice Na příkopech se nachází ve městech a obcích: Rumburk, Vejprty, Hrádek nad Nisou, Bystré 
 Ulice Na Příkopech se nachází ve městech a obcích: Tetín, Blučina, Varnsdorf, Aš, Chomutov, Jičín, Dačice, Jindřichův Hradec, Žiželice, Broumov, Příbram, Kynšperk nad Ohří, Blatná, Mohelnice, Planá, Stříbro, Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem
 Ulice Příkopy se nachází ve městech a obcích: Rýmařov, Hostouň, Poběžovice, Přibyslav, Chomutov, Železnice, Žlutice, Horažďovice, Janovice nad Úhlavou, Sušice, Budyně nad Ohří, Náchod, Šternberk, Kobeřice, Pelhřimov, Němčice nad Hanou, Dobříš, Rožmitál pod Třemšínem, Kostelec nad Orlicí, Nové Sedlo, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, Velké Meziříčí, Rokycany
 Na příkopech (Jizerská tabule), vrch (242 m n. m.) u města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav

Související 
 Příkop
 Příkopy (hrad)